Chlorolepiota är ett släkte av svampar. Chlorolepiota ingår i familjen Agaricaceae, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Chlorolepiota